David Goffin era il campione in carica, ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Aleksandr Bublik ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Alexander Zverev (finale)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Gaël Monfils (secondo turno)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)

<li>  Filip Krajinović (semifinale)
<li>  Aleksandr Bublik (campione)<li>
<li>  Ugo Humbert (secondo turno)<li>
<li>  David Goffin (secondo turno)<li>

Wildcard 

  David Goffin (secondo turno)
  Lucas Pouille (primo turno)

  Alexander Zverev (finale)

Qualificati 

  Kacper Żuk (primo turno)
  Damir Džumhur (quarti di finale)

  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno, ritirato)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2022